Bordet kan syfta på:

 Jules Bordet (1870–1961), nobelpristagare i medicin 1919
 Bordet Creek – ett vattendrag i provinsen British Columbia

Se även
 Runda bordet (olika betydelser) – flera betydelser